Korčula (ciutat), municipi de Croàcia.
 Korčula (illa), illa a la costa croata.